

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Podwole – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Morawica
 Podwole – część wsi Słupia w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Słupia Konecka